Schleiß von Löwenfeld, auch Schleiss von Löwenfeld oder Schleis von Löwenfeld, ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Joseph Schleiß von Löwenfeld (1731–1800), kurpfälzischer Arzt und Freimaurer, siehe Bernhard Joseph Schleiß
 Christoph Raphael Schleiß von Löwenfeld (1772–1852), Physikatsarzt in Sulzbach von 1801 bis 1809, Verfasser einer Medicinischen Topographie
 Max Joseph Schleiß von Löwenfeld (1809–1897), deutscher Arzt der Chirurgie und Augenheilkunde, Leibarzt mehrerer bayerischer Könige